Финал Кубка Белоруссии по футболу 2022 — финальный матч 31-го розыгрыша этого футбольного турнира.
В финале встретились борисовский БАТЭ и «футбольный клуб Гомель». Матч состоялся 21 мая 2022 года в Минске на Национальном Олимпийском стадионе «Динамо».

Победитель сыграет в матче за Суперкубок Беларуси с командой, которая станет чемпионом Беларуси сезона 2022 года.

Победитель матча получил право выступать в Лиге Конференций 2022/23 со второго квалификационного раунда.

Участники

Путь к финалу 
См. также: Кубок Белоруссии по футболу 2021/2022 

Примечание. В приведенных ниже результатах первым всегда указывается счет финалиста (Д: дома; Г: на выезде).

Отчёт о матче

Статистика матча

Примечания

Ссылки 
 Трех трофеев за сезон у БАТЭ не будет. Матвейчик за пять минут перевернул исход финала Кубка страны

2022
Европейские национальные футбольные кубки в сезоне 2021/2022